

Барич — річка в західній Польщі

Населені пункти та їхні частини

 Барич — село в гміні Мсцивоюв Яворського повіту Нижньосілезького воєводства
 Барич — село в гміні Добронь Паб'яницького повіту Лодзинського воєводства
 Барич — село в гміні Житно Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Барич — село в гміні Домарадз Березівського повіту Підкарпатського воєводства
 Барич — село в гміні Стубно Перемишльського повіту Підкарпатського воєводства
 Барич — село в гміні Лопушно Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Барич — село в гміні Конське Конецького повіту Свентокшиського воєводства
 Барич — частина села Воля-Лібертовська в гміні Жарновець Заверцянського повіту Сілезького воєводства

Примітки